Ledizione 1987-88 del Nemzeti Bajnokság I vide la vittoria finale del Budapesti Honvéd SE, che conquista il suo decimo titolo.

Capocannoniere del torneo fu Melis Béla del Békéscsabai Előre Spartacus SE con 19 reti.

Classifica finale 

(C) Campione nella stagione precedente
(N) squadra neopromossa
(CU) vince la Coppa di Ungheria

Verdetti 
 Budapesti Honvéd SE campione d'Ungheria 1987-88.
 Debreceni Munkás Vasutas SC e Kaposvári Rákóczi FC retrocesse in Nemzeti Bajnokság II.

Qualificazioni alle Coppe europee
 Coppa dei Campioni 1988-1989: Budapesti Honvéd SE qualificato.
 Coppa UEFA 1988-1989: Tatabányai Bányász SC e Újpesti Dózsa SC qualificate.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1987
Calcio nel 1988
Campionato ungherese di calcio